Слатина може да се отнася за:

Албания 
 Слатина, село в община Дебър;

България 
 Слатина, село в област Ловеч;
 Слатина, село в област Монтана;
 Слатина, село в област Пловдив;
 Слатина, село в област Силистра;
 Слатина, историческо село в област Ловеч, закрито през 2007 г.;
 Слатина, район в София;
 Слатина, квартал в София.

Северна Македония 
 Слатина, село в община Брод.

Гърция 
 Слатина, днес Хриси, село в дем Нестрам;
 Слатина, днес Хриси, село в дем Мъглен.

Косово 
 Слатина, село в община Качаник.

Румъния 
 Слатина, град.

Словакия 
 Слатина (река)

Хърватия 
 Слатина, град в Славония.